Barak – nome proprio di persona maschile
Barak – film del 1999 diretto da Valeri Ogorodnikov
Barak – missile israeliano
Brigata Barak – brigata corazzata israeliana
Barak – fiume dell'India nordorientale
Barak – villaggio chirghiso

Persone
Antonín Barák – calciatore ceco
Dror Barak – attore pornografico, modello e personal trainer israeliano
Ehud Barak – politico israeliano